Agar kan syfta på:

 Agar – ett geleämne
 Agar – ett släkte i familjen halvgräs, se Agsläktet
 Magyar agar – en hundras från Ungern
 Agar.io – ett spel inom genren casual game och action 
 Agar, Indien, ort i Madhya Pradesh, Indien

Personer 
 Agar – artistnamn för Florence Léonide Charvin Agar
 Eileen Agar (1899–1991), brittisk konstnär
 John Agar (1921–2002), amerikansk skådespelare
 Wilfred Eade Agar (1882–1951), angloaustraliensk zoolog